Adonai (en hebreo: אֲדֹנָי Aḏōnāy , literalmente "Mis Señores", plural de Adón) es uno de los nombres propios de Dios en el judaísmo. Aparece más de 400 veces en el Tanaj. Se trata de un plural mayestático que, para los judíos ortodoxos, es tan sagrado que no se puede pronunciar fuera de la oración y lo reemplazan por Hashem ("El Nombre"). También hay expertos que rechazan que sea un plural de «majestad».

Uso 
Ya que pronunciar Yahveh se volvió tabú en el judaísmo, desde el Segundo Templo es sustituido por Adonai. Cuando se tradujo el Tanaj al griego (Septuaginta) Yahveh fue directamente traducido desde Adonai  κύριος (kýrios, Señor). En el Nuevo Testamento escrito originalmente en griego, se desconoce cuando se usa, ya que Kýrios es un título frecuente para Cristo .

Véase Yahveh en el Nuevo Testamento 

La Iglesia católica, en el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Francis Arinze, envió una carta a las conferencias episcopales del mundo en la que solicitó no utilizar el término «Yahveh» en la liturgia, oraciones y cantos y sustituirlo por «Señor» (11 de septiembre de 2008).

Véase también 
 Nombres de Dios en el judaísmo

Referencias 

Teología judía
Nombres de Dios en el judaísmo